Repisko – szczyt w Magurze Spiskiej na Słowacji
 Repisko – szczyt w Górach Lewockich na Słowacji
 Repisko – szczyt na Pogórzu Rewuckim na Słowacji